La septième saison du Meilleur Pâtissier, est une émission de télévision franco-belge de concours culinaire, diffusée sur M6 du  au , sur RTL-TVI du  au , et elle est rediffusée sur Gulli du  au . Elle est animée par Julia Vignali.

Cette édition est remportée par Ludovic qui gagne le trophée du Meilleur Pâtissier, ainsi que la publication de son propre livre de recettes.

Production et organisation 
Julia Vignali, présente une nouvelle fois l'émission.

La société de production Kitchen Factory Productions, historique de l'émission depuis la première saison, produit cette édition.

Lieu de tournage 
L'émission a été tournée au château de Groussay à Montfort-l'Amaury. C'est la cinquième fois que ce lieu a été choisi (après les saisons 2, 3, 4 et 6).

Participants 
Le jury reste inchangé depuis la première saison. Il se compose de Cyril Lignac, cuisiner français, et de Jacqueline Mercorelli, dite « Mercotte », critique culinaire et blogueuse de formation sur le web.

Pour cette édition, tout comme la précédente, douze candidats s'affrontent.

Candidats 
Pour cette saison, douze pâtissiers amateurs sont en compétition, à savoir :

Déroulement

Thème des émissions

Bilan des émissions

Tableau d'élimination 

Légende

Résumés détaillés

: la rentrée scolaire 
Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est la rentrée scolaire.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter le classique gâteau marbré. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Julien, Charles et Marianela reçoivent les félicitations du jury, alors que Aline, Ludovic, David et Valériane sont en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser un charlemagne : gâteau créé au  en l'honneur de Charlemagne. Dégustation faite, les jurés établissent le classement suivant (du dernier au premier) : Aline, Vincent, Charles, Maheata, Olivier, Marianela, Julien, Laurie, Astrid, Ludovic, Valériane et David.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser un gâteau représentant un souvenir d’école. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Johanna Le Pape.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Julien pâtissier de la semaine, et ont décidé d'éliminer Aline.

: les Ch’tis gâteaux 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est les Ch'tis gâteaux.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter le merveilleux. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Ludovic et Valérianne reçoivent les félicitations du jury, alors que David et Julien sont en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser les gauf' du Ch’Nord, des gaufres ultra fines fourrées de cassonade originaire du nord de la France. Dégustation faite, les jurés établissent le classement suivant (du dernier au premier) : Laurie, Marianela, Julien, Astrid, Maheata, Olivier, Valérianne, Charles, Ludovic, David et Vincent.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser un gâteau représentant un symboles du Nord. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Quentin Bailly.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Ludovic pâtissier de la semaine, et ont décidé d'éliminer David.

: voyage dans le temps 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est voyage dans le temps.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter le mille-feuille. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Julien et Olivier reçoivent les félicitations du jury, alors que Valériane est en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser le gâteau à la broche, une pâtisserie créée pour le roi de Prusse vers 1790. Exceptionnellement, l'épreuve se déroule en duos. Dégustation faite, les jurés désignent Ludovic et Marianela premiers, et Julien et Astrid derniers.  

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser un gâteau représentant une période de l’Histoire. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Jeffrey Cagnes.

Au regard des trois épreuves, les jurés n'ont désigné personne pâtissier(ère)de la semaine, et ont décidé d'éliminer Vincent.

: les gâteaux anglais 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est gâteaux anglais.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter l'Apple pie. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Valériane et Julien reçoivent les félicitations du jury, alors qu'Astrid et Charles sont en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser le trifle royal, une sorte de fraisier surmonté d’une gelée créé en Angleterre en 1596. Dégustation faite, se sont Maheata et Olivier qui se retrouvent en bas du classement établi par les jurés, tandis que Ludovic est premier, suivi de Charles. 

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser un gâteau représentant un chapeau de la Reine Élisabeth II. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Vincent Zanardi.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Ludovic pâtissier de la semaine, et ont décidé d'éliminer Maheata.

: les fruits 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est les fruits.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter la tarte aux fruits. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Julien et Valérianne reçoivent les félicitations du jury, alors que Ludovic et Astrid sont en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser L’ananas en trompe l’œil, un gâteau en forme d'ananas du , époque où l'ananas était le roi des fruits. Dégustation faite, les jurés désignent Astrid dernière, tandis qu'Olivier est premier.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser des créations fruitées. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Carl Marletti.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Valérianne pâtissière de la semaine, et ont décidé d'éliminer Astrid.

: l'enfance 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est l'enfance.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter l'ourson en guimauve. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Charles et Julien reçoivent les félicitations du jury, alors que Marianela et Laurie sont en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser un château de cartes en biscuits, ce gâteau s'inspire du château de cartes à quatre étages. Dégustation faite, les jurés établissent le classement suivant (du dernier au premier) : Julien, Olivier, Laurie, Valérianne, Charles, Marianela et Ludovic.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser les gâteaux d'anniversaire dessinés par les enfants. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Noémie Honiat.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Charles pâtissier de la semaine, et ont décidé d'éliminer Laurie.

: crimes à la crème 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est crimes à la crème.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter le cœur coulant au chocolat. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Olivier reçoit les félicitations du jury, alors que Julien est en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser une calavera phosphorescente, ce gâteau s'inspire des petits crânes en sucre aux mille couleurs que l'on met sur les tombes pour la fête des morts au Mexique. Dégustation faite, les jurés désignent Julien dernier, tandis que Charles est premier.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser une scène de crime en gâteau. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Maelig Georgelin.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Olivier pâtissier de la semaine, et ont décidé d'éliminer Julien.

: voyage gourmand 
Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est voyage gourmand.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter le paris-brest. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Charles reçoit les félicitations du jury, alors que Marianela est en dessous.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser le Kek Lapis, gâteau multicolore connu en Asie et plus particulièrement en Malaisie, il est servi pour les grandes occasions. Dégustation faite, les jurés établissent le classement suivant (du dernier au premier) : Olivier, Marianela, Charles, Valérianne, Ludovic.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser un souvenir de voyage en gâteau dans une vitrine en sucre. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Marie Simon.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Ludovic pâtissier de la semaine, et ont décidé d'éliminer Marianela.

: l'amour 
Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est l'amour.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter la poire belle Hélène. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Valérianne est en dessous, et les jurés sont globalement déçus de l'épreuve.

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser la Cage des Tourtereaux, gâteau créé au  par un disciple de Jules Gouffé, pâtissier de Napoléon III, qui connut la gloire avec ses impressionnantes pièces montées, la cage des tourtereaux s’inspire de la fable de Jean de la Fontaine, Les Deux Pigeons. Dégustation faite, les jurés établissent le classement suivant (du dernier au premier) : Charles, Olivier, Ludovic et Valérianne.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser une pâtisserie pour un proche. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de François Perret.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Valérianne pâtissière de la semaine, et ont décidé d'éliminer Olivier.

(finale) : la fête foraine 

Cet épisode est diffusé pour la première fois le . Le thème est la fête foraine.

Durant la première épreuve, les candidats doivent revisiter la pomme d'amour. L’épreuve se déroule, et après dégustation, Ludovic reçoit les félicitations du jury, alors que Valérianne et Charles sont derniers ex-æquo .

Ensuite, l'épreuve technique consiste à réaliser le Dansk Tivoli Karussell, un gâteau originaire du Danemark, qui rend hommage au plus ancien parc d’attractions du monde. Dégustation faite, les jurés établissent le classement suivant (du dernier au premier) : Valérianne, et Charles et Ludovic (ex-æquo).

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats doivent réaliser un gâteau avec un décor de fête foraine. Pour cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont épaulés de Pierre Hermé.

Au regard des trois épreuves, les jurés ont désigné Ludovic vainqueur de cette septième saison. Il remporte le trophée du Meilleur Pâtissier, ainsi que la publication de son propre livre de recettes.

Audiences et diffusion 
En France, l'émission est diffusée les mercredis, du  au . Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

En Belgique, l'émission est diffusée une semaine après la France, les lundis, du  au . L'épisode est le même, donc la durée reste  (publicités incluses), mais il est diffusé de  à .

En France

M6

Gulli

En Belgique 

Légende :

Notes et références

Notes

Références 

Le Meilleur Pâtissier